Irodalom, színház
 Barátom, Harvey (Harvey), Mary Chase színpadi vígjátéka (1944)

Filmek
 Barátom, Harvey (Harvey), 1950-es amerikai film, rendezte Henry Koster, főszereplő James Stewart

 Barátom, Harvey (Mein Freund Harvey), 1970-es német tévéfilm, rendezte Kurt Wilhelm, főszereplő Heinz Rühmann

 Barátom, Harvey (Harvey), 1972-es amerikai film, rendezte Fielder Cook, főszereplő James Stewart

 Barátom, Harvey (Harvey), 1996-os amerikai film, az 1950-es film remake-je, rendezte George Schaefer, főszereplő Harry Anderson

Jegyzetek